Foetus steht für:
 Spitzname von JG Thirlwell, einem australischen Musiker
 Foetus (Album), Musikalbum von Genetikk

Siehe auch:
 Fötus